Die Soweto Open 2010 waren ein Tennisturnier für Damen in Johannesburg. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2010 und fand vom 12. bis 18. April 2010 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2010
Tennisturnier in Johannesburg